Niedek steht für:
 Nýdek, deutsch Niedek, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek, Tschechien
 Inge Niedek (* 1955), deutsche Meteorologin